Глубочок () — село в Сторожинецком районе Черновицкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 309 человек. Почтовый индекс — 59051. Телефонный код — 3735. Код КОАТУУ — 7324588502.

Местный совет 
59050, Черновицкая обл., Сторожинецкий р-н, с. Каменная

Ссылки 
 Глубочок на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Черновицкой области 

Населённые пункты Сторожинецкого района